Miejscowości w Polsce:
 Ziemomyśl A
 Ziemomyśl B